Campsie ist der Name folgender Orte

 Campsie (Alberta), Ort in Kanada
 Campsie (New South Wales), Ort in Australien
 Campsie (Stirlingshire), Ort in Schottland

Siehe auch:
 Campsie Fells, Hügelkette in Zentral-Schottland
 Campsie High Church, Kirchenruine in der schottischen Stadt Lennoxtown